Дурбэ́н, дорбе́н, дурбáн, дербе́н () — одно из племён, входивших в нирунскую ветвь монголов. В настоящее время этническая группа в составе некоторых монгольских народов.

История 

Согласно «Сокровенному сказанию монголов», основатель рода дурбэн — Дува-Сохор. Он происходил по мужской линии в 11 поколении от легендарного предка монголов — Бортэ-Чино (Серый волк). Отцом Дува-Сохора был Тороколджин Баян, имевший двух боевых коней Дайр и Боро, матерью — Борокчин Гоа. Женой его младшего брата — Добун-Мэргэна была Алан Гоа, «прародительница нирун-монголов» и «золотого рода» Чингисхана.

После смерти Дува-Сохора четыре его сына, не признавая своего дядю по отцу Добун-Мэргэна, откочевали от него и образовали «дорбен-иргэн» — племя дорбен. Четырёх сыновей Дува-Сохора звали Доной, Докшин, Эмнек и Эркэг. Сказанное относится к событиям X в. В XI—XII вв. подданные четырёх сыновей Дува-Сохора обитали на реке Халх гол. Позже они перекочевали на запад, на Алтай, где вошли в состав ойратов. Став более могущественными с XV в., в начале XVI в. дербеты (дөрвөд) уже стали одним из четырёх главных аймаков ойратского союза Дурбэн Ойрат.

Согласно «Сокровенному сказанию», когда Тэмуджин решил основать собственный улус отдельно от своего побратима Джамухи, одним из первых присоединившихся к Тэмуджину был Мочи-Бедуун из племени дорбен. При этом среди монгольских предводителей, которые возвели Джамуху в Гур-ханы, упоминается Дорбенский Хачжиул-беки. В свою очередь среди племён, поддержавших Джамуху, упоминаются дорбен-татары (известно, что татары были в союзе с племенем дурбан). Дорбены выказали покорность Чингисхану после разгрома своих союзников найманов.

Из племени дорбен происходил один из военачальников Чингисхана по имени Дорбо-Докшин. Он руководил военным походом против хори-туматов, которые незадолго до этого оказали сопротивление и смогли убить Борохула, военачальника и сподвижника Чингисхана. Дорбо отрядил часть войска к той самой, охранявшейся хори-туматским караулом тропе, по которой хотел пройти перед тем отряд Борохула, и, обманув неприятеля ложным движением, сам направил войска по тропе, проложенной дикими буйволами. «Вооружив ратников топорами, тесаками, пилами и долотами и всяким потребным инструментом, он приказал прорубать просеку по следу буйволов, пилить и рубить деревья». Поднявшись на гору, он внезапным ударом обрушился на хори-туматов и полонил их. Из хори-туматского плена были освобождены Хорчи-нойон, сподвижник Чингисхана из рода баарин, и Худуха-беки, предводитель ойратов. Сотню хори-туматов Дорбо отдал семейству Борохула в возмещение за его смерть.

Дорбо в дальнейшем руководил военным походом «на город Абту, принадлежащий народу Ару-Мару-Мадасари, в земле, лежащей между двумя народами: Хиндус и Багдад».

Упоминания о племени дурбан в «Сборнике летописей» 
«Сокровенное сказание монголов» появление дурбэнов связывает с сыновьями Дува-Сохора. «Сборник летописей» же появление дурбэнов относил к более раннему времени. В списке предков Чингисхана этот источник называет Тамача, имевшего 5 сыновей, из которых старший по имени Хоричар стал преемником отца. Оставшиеся 4 сына Тамача отделились, «пожелали уйти… в другие области», для чего, связав плоты, переправились через реку и составили впоследствии группу дурбэн.

Согласно «Сборнику летописей», дурбан — одно из племён нирун-монголов и имеет общее происхождение с племенем баарин. «В эпоху Чингиз-хана они объединились с племенами тайджиутов и оказали ему большое сопротивление». По сведениям Рашид ад-Дина, Худуха-беки (Кутука-беки), предводитель союза ойратских племён, происходил из племени дурбан. Согласно «Сокровенному сказанию монголов», за выражение покорности предводителя ойратов Чингисхан соблаговолил пожаловать сыну Худуха-беки, Иналчи, свою дочь Чечейген, а старшему брату его, Турулчи — дочь своего сына Джучи, Олуйхан. Однако Рашид ад-Дин указывает, что за Торельчи (Торэлчи-гургэна) была выдана Чечейген (Чичиган).

Из племени дурбан происходила Деречин (Дурбачин-хатун), жена хана Хубилая. Дурбачин-хатун родила Хубилаю двоих сыновей Хукджи (Хукачи) и Агрукчи. Хукачи был шестым сыном Хубилая, Агрукчи — седьмым. Своему шестому сыну, Хукачи, Хубилай пожаловал область Караджан (современная китайская провинция Юньнань). Сыном и преемником Хукачи в Караджане был Есун-Тимур. У Есун-Тимура было три сына: Тус-Бука, Тоглук и Пулад. Седьмому сыну, Агрукчи, Хубилай пожаловал Тибет. У Агрукчи было два сына: Тимур-Бука и Иджиль-Бука. Тимур-Бука в дальнейшем получит Тибет в наследство как старший сын. У него также было два сына. Старшего сына звали Саскиэ.

Представителями племени дурбан в государстве Хулагу (государстве Хулагуидов) были Пулад-ака и Мазук-кушчи. Пулад-ака «был на службе у каана министром [чин-сан] и стольником [баурчи]» и прибыл в Ильханат в качестве посла. Пулад-ака почитался как «великий, уважаемый и известный» эмир. Отец Пулада, «Юраки, был стольником Чингиз-хана, принадлежал к орде старшей жены Бортэ-фуджин и начальствовал одной сотней, из личной [чингиз-хановой] тысячи». Дети Пулада также были на «службе у каана». Эмир Мазук-кушчи был старшим начальником сокольничих [кушчиан].

Племя дурбэн и ойраты 
Из «Сокровенного сказания монголов» известно, что сыновья Дува-Сохора основали племя дурбэн. В летописи ордосского князя Саган Сэцэна «Эрденин Тобчи» кратко изложено происхождение древних ойратов от 4-х сыновей Дува-Сохора — Доноя, Докшина, Эмнека и Эркэга, ставших родоначальниками 4-х родов древних ойратов — олётов, батутов, хойтов и кэргудов. О древних родственных связях племени дурбэн с ойратами также говорит сообщение Рашид ад-Дина о том, что Худуха-беки, предводитель союза ойратских племён, происходил из племени дурбан.

Г. О. Авляев первым обратил внимание на то, что имена 4-х мифических родоначальников ойратов, сыновей Дуву-Сохора, имеют явно тотемическое происхождение и легко переводятся с ойратского и калмыцкого языков. Доной — буквально означает бешеный, яростный. Докшин — свирепый, неукротимый. Эмнек — дикий, неукротимый, а также синоним слова конь-неук, то есть дикий, необъезженный конь (эмнег-морин). Эркег — властный, главный, могущественный.

Согласно Д. В. Цыбикдоржиеву, поход дурбэнского Дорбо на хори-туматов, итогом которого стало освобождение из плена Худуха-беки и отдача тому хори-туматской наследницы Ботохой, стал одним из начальных этапов возрождения и упрочения былых связей между ойратами и дурбэнами. Д. В. Цыбикдоржиев также поддержал гипотезу, согласно которой выражение «дурбэн ойрад» изначально переводилось не как союз «четырёх ойратов», а означало этническое родство двух племён — дурбэнов и ойратов.

В поздней истории, когда понятие «ойрат» стало включать в себя множество племён самого разного происхождения, дурбэны, или дэрбэты, безусловно стали считаться одним из основных компонентов ойратской общности. При этом ряд авторов не поддерживает идею происхождения древних ойратов от Дува-Сохора.

Этимология 
В переводе с монгольского языка слово «дурбэн (дорбен, дөрвөн)» означает «четыре».

Современность 
Дербеты в настоящее время проживают на западе Монголии (Убсунурский аймак: сомоны Бухмурэн, Тургэн, Сагил, Давст, Улгий, Умнэговь, Ховд, Наранбулаг, Завхан, Хартолгой, город Улангом; Кобдоский аймак: сомоны Дургэн, Мянгад; аймак Баян-Улгий: сомон Ногооннуур, посёлок Цагааннуур).

Дербеты, перекочевавшие в XVII в. на Волгу, в настоящее время являются этнической группой в составе калмыков и проживают на территории Калмыкии.

На территории Внутренней Монголии в составе южных (өвөр) монголов проживают дурбэты, дурбэн-хухэты. В состав ордосцев Внутренней Монголии входит род дурбэн хороо (дөрвөн хороо). В состав басигитов, субэтноса мянгатов Монголии, входит род дучин дурэв.

В составе бурят проживают представители следующих родов: род дурбэн среди китойских бурят, род дурбэнгуд (дурбэнгууд) среди закаменских бурят, род дурбэд среди селенгинских бурят, в частности в составе харанутов.

В Монголии зарегистрированы носители следующих родовых фамилий: Дөрв, Дөрвө, Дөрвөд, Дөрвөн, Дөрвөнгүүд, Дөрвөнүүд, Дөрвөн Ойрад, Дөрвөт, Дөрөв, Дүрвэд.

Потомками племени дурбэн также являются роды дуван, дуваней и дурмен.

См. также 
 Дербеты
 Дурбэты
 Дурбэн-хухэты
 Дюрбены — местность в Бурятии

Примечания 

Монгольские народы
Народы Монголии
Монгольские роды
Монголы
Народы Китая